Valve Recordings, een platenlabel voor drum 'n' bass-platen
 Valve Records (Australië), een platenlabel in Australië
 Valve Records (Duitsland), een platenlabel in Duitsland